Hoplandrothrips är ett släkte av insekter som beskrevs av Ian A. Hood 1912. Hoplandrothrips ingår i familjen rörtripsar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rörtripsar
Hoplandrothrips